Шафиков () — башкирская фамилия. Известные носители:
 Шафиков, Габбас Фатх-Рахманович (1916—?) — советский партийный и государственный деятель.
 Шафиков, Газим Газизович (1939—2009) — башкирский поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик, фольклорист.
 Шафиков, Денис Фуатович (род. 1985) — российский боксёр.
 Шафиков, Руслан Аликович (род. 1976) — российский хоккеист.
 Шафиков, Таймас Шафикович (1899—1947) — государственный деятель, председатель ЦИК БАССР (1929—1931).

